Чендравасіх:

 Чендравасіх — півострів, розташований у північно-західній частині Нової Гвінеї.
 Чендравасіх — затока, що омиває однойменний півострів.